Широ́кая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Широкая улица — улица в Минске.

Крым 
 Широкая улица — улица в Керчи.
 Широкая улица — улица в Симферополе.

Россия 
 Широкая улица — улица в Казани.
 Широкая улица — улица в Калуге.
 Широкая улица — улица в Курске.
 Широкая улица — улица в Москве.
 Широкая улица — улица в Новосибирске.
Широкая улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Широкая улица — улица в Зеленогорске.
 Широкая улица — улица в Кронштадте.
 Широкая улица — улица в Петергофе.
 Широкая улица — улица в Пушкине.
 Широкая улица — прежнее (до 1923 года) название части современной улицы Ленина.
 Широкая улица — улица в Томске (Киргизка).

Украина 
 Широкая улица — улица в Днепре.
 Широкая улица — улица в Донецке.
 Широкая улица — улица в Луганске.
 Широкая улица — улица во Львове.